Medvedev is de achternaam van een drietal Russische entomologen die 
alle drie gespecialiseerd waren in kevers (coleoptera):    

 Gleb Sergejevitsj Medvedev (1931), Russisch entomoloog
 Lev Nikandrovitsj Medvedev (1935), Russisch entomoloog
 Sergej Ivanovitsj Medvedev (1899), Russisch entomoloog